Берёзовый — ручей в России, протекает по территории Чернопорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии. Длина ручья — 13 км.

Ручей берёт начало из ламбины без названия на высоте выше 113 м над уровнем моря.

Течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет восемь притоков суммарной длиной 23 км. Основной из них — ручей Ристиоя.

Втекает в реку Онигму, впадающую в Ондское водохранилище. Через Ондское водохранилище протекает река Онда, впадающая в Нижний Выг.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312202000006458.

См. также 
 Реки Карелии

Фотографии

Примечания 

Бассейн Ондского водохранилища
Реки Сегежского района